Lunan kan syfta på:

Frankrike 
 Lunan, Lot – en kommun i departementet Lot i regionen Midi-Pyrénées

Indonesien 
 Sungai Lunan – ett vattendrag i Kalimantan Timur, Indonesien

Kina 
 Lunan, Tangshan – ett stadsdistrikt och säte för stadsfullmäktige i Tangshan i Hebei provinsen
 Lunan (socken i Kina)
 Lunan (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,69, long 122,30)

Skottland 
 Lunan, Skottland – en ort i Angus, Skottland
 Lunan Burn – en vattendrag i Angus, Skottland
 Lunan Water – en flodmynning i Angus, Skottland

Se även 
 Lunan Lake

WP:Projekt Kina